Јелена Палеолог је била супруга српског деспота Лазара Бранковића.

Била је ћерка морејског деспота Томе Палеолога и Катарине Ахајске. Њен отац је био син византијског цара Манојла II Палеолога и Јелене Драгаш, док јој је мајка била ћерка ахајског кнеза Центурионеа II Захарије.

Она се 18. децембра 1446. године, удала се за Лазара Бранковића, српског престолонаследника. Са Лазаром је имала три ћерке:
 Јелена Бранковић (Мара), последња босанска краљица, удата за Стефана Томашевића
 Јерина Бранковић
 Милица Бранковић.

Године 1456. умире њен свекар, Ђурађ Бранковић, а њен муж наслеђује српски прсто. Након мужеве смрти, две године касније - 1458, Јелена је ушла у трочлано намесништво, са Стефаном Бранковићем и Михаилом Анђеловићем, које је управљало Србијом све док Јелена није своју најстарију ћерку удала за босанског престолонаследника Стефана Томашевића.

Умрла је као монахиња Хипомона 7. новембра 1473. године.

Породично стабло

Литература 
 Јелена Палеолог-Бранковић: жена деспота Лазара Бранковића (1456—1458), Дејан Николић

Спољашње везе 

 Снају бира свекрва („Вечерње новости“, 5. фебруар 2011)

Умрли 1473.
Јелена
Јелена Палеолог
Грци у Србији
Личности Српске деспотовине